De Tsjechische voetbalclub Dukla Praag speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Dukla Praag

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 111.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Dukla Praag
Dukla Praag